Västerkläpparna är skär i Åland (Finland). De ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Öarna ligger omkring 41 kilometer öster om Mariehamn och omkring 240 kilometer väster om Helsingfors.

Arean för den av öarna koordinaterna pekar på är  hektar och dess största längd är 130 meter i nord-sydlig riktning. Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är Föglö,  km nordväst om Västerkläpparna.

Källor 

Skär i Åland
Öar i Föglö
Åländska öar i Skärgårdshavet